Bunda bezeichnet:

 Bunda (Kleidung), ein Kleidungsstück
 einen historischen Eigennamen des Sterns Xi Aquarii
 Bunda (Distrikt), ein Distrikt in der Region Mara in Tansania
 Bunda (Tansania), eine Stadt in der Region Mara in Tansania
 Bunda (TC), ein Distrikt in der Region Mara in Tansania
 Bunda (Northern Territory), Cattle Station im Northern Territory

Bunda ist der Nachname folgender Personen:

 Viktor Bunda (* 1983), ukrainischer Schachspieler